Toots est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
 (1910-1948), lutteur olympique estonien
 (né en 1969), administrateur en espionnage estonien
 (1930-1992), agronome et éleveur de chevaux estonien
 (1916-1993), calligraphe et auteur estonien

Prénom
Toots Hibbert (1942-2020), chanteur jamaïcain de reggae et ska
Toots Mondello (1911-1992), musicien de jazz américain
 (1894-1976), catcheur et promoteur américain
 (1903-1977), restaurateur américain de New York
 (1888-1959), joueur américain de baseball
Toots Thielemans (1922-2016), harmoniciste et guitariste belge
 (née en 1951), artiste du verre américaine

Surnom
Albert Holway (1902-1968), joueur canadien de hockey sur glace
 (1931-2002), joueur irlandais de football gaélique
Irving Meretsky (1912-2006), joueur canadien de basket-ball
 (1910-1996), lanceur américain au baseball
 (1912-2002), joueur américain de baseball

Arts
, film documentaire américain
Toots and the Maytals, groupe de musique jamaïcaine

Voir aussi
(13079) Toots, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Homonymie de surnom